A93 är en motorväg i Bayern, Tyskland.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott

|}

A093
A093
Listor över avfartsnummer